Sarah Connor – cantante pop tedesca
 Sarah Connor – un album della cantante omonima
 Sarah Connor – personaggio immaginario del ciclo cinematografico di Terminator e della serie TV Terminator: The Sarah Connor Chronicles